

Fumetti 
 Marauder  – personaggio di una serie a fumetti della collana 2000 AD
 Marauder  – personaggio dei fumetti Marvel Comics, noto anche come Predone Mascherato
 Marauders  – gruppo di personaggi dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Marauder  – album dei Magnum del 1980
 Marauder  – album dei Blackfoot del 1981
 Marauder  – album degli Interpol del 2018

Altro 
 Marauder  – veicolo blindato sudafricano
 B-26 Marauder  – bombardiere medio americano della Seconda guerra mondiale 
 Marauder  – videogioco sparatutto a scorrimento del 1988